Алтья () — река в северной Эстонии.  Впадает в Финский залив близ поселения Алтья.

Бассейн реки целиком включает в себя волость Вихула, уезд Ляэне-Вирумаа.

Берёт начало на возвышенности Сагади в национальном парке Лахемаа. Огибая его с востока, река пересекает лесной массив, создавая глубокую долину, в которой повсеместно можно увидеть следы деятельности бобров: бобровые плотины, хатки в береговых обрывах и деревья со следами бобровых зубов.

Недалеко от устья на реке поставлена плотина и создан пруд Оанду, в котором обитают форель, кумжа и хариус. На нерест в реку заходят и морские виды рыб, в связи с чем рыбалка на многих участках здесь либо запрещена, либо ограничена.

Примечания 

Реки, впадающие в Финский залив
Реки Ляэне-Вирумаа
Лахемаа